Diretório (computação) — estrutura de organização de arquivos
 Diretório (Revolução Francesa)
 Diretório (estilo) — sobre arquitetura e mobiliário
 Diretório (política) — órgão de direção de um partido político

Ver também
Registo

Desambiguação